Zkratka MGB může být označením:

 Matterhorn Gotthard Bahn, švýcarská železniční společnost 
 MGB, sportovní automobil firmy MG
 MGB, (Министерство государственной безопасности) předchůdce KGB
 Motor Gun Boat, typ motorových dělových člunů Royal Navy z druhé světové války